Сене́рг (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Конк. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12268.

Коммуна расположена приблизительно в 480 км к югу от Парижа, в 140 км северо-восточнее Тулузы, в 30 км к северу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 487 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 279 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 199 были экономически активными, 80 — неактивными (показатель активности — 71,3 %, в 1999 году было 66,1 %). Из 199 активных работали 195 человек (113 мужчин и 82 женщины), безработными были 4 женщины. Среди 80 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 54 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины замка Монтарналь (XI век). Памятник истории с 1997 года
 Замок (XI—XII века). Памятник истории с 1979 года
 Башня (XIII век)
 Церковь Сен-Мартен. Построена на месте бывшего монастыря

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон